Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia o Catedral de Barcelona
 Catedral de Santa Eulàlia d'Elna, edifici al municipi francès d'Elna a la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord